Le tournoi de tennis Australian Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Sydney du 6 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Balestrat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pam Shriver et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Australian Indoors
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Australie
Tennis en Australie en 1985
Tennis en mai 1985